Vilabertran kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilabertran (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilabertran (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar